Зачепилівка — селище міського типу, Харківська область, Зачепилівський район
 Зачепилівка — село, Полтавська область, Новосанжарський район
 Зачепилівка — вантажно-пасажирська залізнична станція, Придніпровська залізниця, Дніпропетровська дирекція